Oberprieler kan som auktorsförkortning betyda:

 Christoph Oberprieler
 Rolf G. Oberprieler

Robotskapade auktorsförkortningar